Новомарьевка — название населённых пунктов.

Россия 
 Новомарьевка — посёлок в Акбулакском районе Оренбургской области.
 Новомарьевка — хутор в Матвеево-Курганском районе Ростовской области.
 Новомарьевка — хутор в Тацинском районе Ростовской области.
 Новомарьевка — село в Пугачёвском районе Саратовской области.

Украина 
 Новомарьевка — село в Солонянском районе Днепропетровской области.
 Новомарьевка — село в Добропольском районе Донецкой области.
 Новомарьевка — посёлок в Макеевском городском совете Донецкой области.
 Новомарьевка — село в Баштанском районе Николаевской области.
 Новомарьевка — село в Братском районе Николаевской области.
 Новомарьевка — село в Близнюковском районе Харьковской области.

См. также 

 Новая Марьевка